The Fires of Conscience – cortometraggio del 1912 diretto da Oscar Apfel
The Fires of Conscience – film del 1916 diretto da Oscar Apfel